Onomàstica: Ruf (nom), prenom masculí
 Onomàstica: Sant Ruf, diversos sants
 Onomàstica: Ruf o Rufus, cognomen romà
 Toponímia: Castell Ruf, antic castell de terme de Santa Maria de Martorelles que ha donat nom a més llocs
 Toponímia: Sant Ruf de Lleida, església romànica del terme de Lleida
 Automobilisme: Ruf Automobile